Anelpistus är ett släkte av skalbaggar. Anelpistus ingår i familjen dubbelklobaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelklobaggar
Anelpistus